В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Вірджинія Рузічі здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову, яка знялась за рахунку 3–6, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Гана Мандлікова (фінал)
  Вірджинія Рузічі (переможниця)
  Регіна Маршикова (півфінал)
  Сільвія Ганіка (півфінал)

 Іва Бударжова (чвертьфінал)
 Рената Томанова (чвертьфінал)
 Глініс Коулс (1-ше коло)
 Гайді Айстерленер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open